Grand Prairie (Gran pradera) puede hacer referencia a:

 Grand Prairie, localidad de Luisiana, Estados Unidos.
 Grand Prairie, ciudad en Texas, Estados Unidos.
 Grand Prairie AirHogs, equipo de béisbol profesional estadounidense de la ciudad anterior.
 Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie, distrito escolar de Texas con sede en la ciudad de Grand Prairie.